Zdzisław Kozłowski (1907-1940) – polski lekarz, działacz sportowy, żołnierz i ofiara zbrodni katyńskiej
 Zdzisław Kozłowski (1936-2016) – polski działacz sportowy, sędzia łuczniczy, prezes Polskiego Związku Łuczniczego